Melissa Panarello – autrice di 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire
Melissa P. – film di Luca Guadagnino, tratto dal primo libro della scrittrice (2005)